Национална коалиция може да се отнася за няколко политически партии:
 Национална коалиция (Салвадор)
 Национална коалиция (Финландия)